Maurilandensi – abitanti di Maurilândia do Tocantins
Maurilandensi – abitanti di Maurilândia